A quarta temporada do The Voice Brasil, um talent show brasileiro, estreou no dia 1º de outubro de 2015, após a telenovela A Regra do Jogo, e terminou no dia 25 de dezembro de 2015 (a final foi realizada excepcionalmente em uma sexta-feira devido ao dia da Véspera de Natal ter sido na quinta-feira), na Rede Globo. A temporada teve a apresentação de Tiago Leifert e Daniele Suzuki (nos bastidores), e no júri Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Lulu Santos e Michel Teló, este último substituindo o cantor Daniel.

Na final do programa, ficaram Ayrton Montarroyos (Time Lulu Santos), Junior Lord (Time Carlinhos Brown), Nikki (Time Claudia Leitte) e Renato Vianna (Time Michel Teló). O paulista Renato Vianna, do time de Michel Teló, venceu a temporada com 56% dos votos, ganhando o prêmio de R$ 500 mil, além do gerenciamento de carreira e um contrato com a Universal Music.

Técnicos e apresentadores 
A quarta temporada contou com três técnicos das edições anteriores, e pela primeira vez no reality, houve uma mudança no time de jurados: Daniel, devido a exigências contratuais, foi substituído por Michel Teló. A atração seguiu sob o comando de Tiago Leifert. Daniele Suzuki voltou a apresentar os bastidores após duas temporadas afastada do programa.

Episódios
Legenda

Episódio 1: Audições às Cegas, Parte 1 (1 de outubro de 2015) 
 Performances
 "Tudo Azul" - Técnicos do The Voice Brasil
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;"
|-
! scope="col" rowspan="2" style="width:05%;"| Ordem
! scope="col" rowspan="2" style="width:20%;"| Competidor
! scope="col" rowspan="2" style="width:05%;"| Idade
! scope="col" rowspan="2" style="width:18%;"| Origem 
! scope="col" rowspan="2" style="width:20%;"| Canção
! scope="col" colspan="4" style="width:32%;"| Escolha dos técnicos e competidores
|-
! style="width:08%;"| Brown
! style="width:08%;"| Teló  
! style="width:08%;"| Lulu
! style="width:08%;"| Claudia
|-
!1
|Nikki
|25
||São Bernardo do Campo - SP
|"Don't Wake Me Up"
|style=|
|style=|
|style=|
|style="background-color:#fdfc8f|
|-
!2
|Selma Fernands
|38
|Itapevi - SP
|"Travessia"
|style="background-color:#fdfc8f|
|
|—
|
|-
!3
|Willian San'Per
|29
|Curitiba - PR
|"Velha Infância"
|style=|
|style=|
|style=|
|style="background-color:#fdfc8f|
|-
!4
|style="background-color:#dcdcdc|Luan Douglas 
|style="background-color:#dcdcdc|17
|style="background-color:#dcdcdc|Palmares - PE
|style="background-color:#dcdcdc|"Hoje Eu Tô Terrível"
|—
|—
|—
|—
|-
!5
|Sarah Lorena
|18
|Sousa - PB
|"Laranja / Todas Elas Juntas Num Só Ser"
|—
|—
| style="background-color:#FFC40C|
|—
|-
!6
|Maurilio de Oliveira
|36 
|São Paulo - SP
|"Verdade"
| style="background-color:#FFC40C|
|—
|—
|—
|-
!7
|Renan Ribeiro
|25
|Conchal - SP
|"Implorando Pra Trair"
|style=|
|style="background-color:#fdfc8f|
|style=|
|style=|
|-
!8
|Rebeca Sauwen
|20
|Niterói - RJ
|"Ando Meio Desligado"
|style=|
|style=|
|style="background-color:#fdfc8f|
|style=|
|-
!9
|style="background-color:#dcdcdc|Camila Profitti
|style="background-color:#dcdcdc|22
|style="background-color:#dcdcdc|São Paulo - SP
|style="background-color:#dcdcdc|"Price Tag"
|—
|—
|—
|—
|-
!10
|Lorena Ly
|28
|Juscimeira - MT
|"Deixa Eu Dizer"
|
|
|—
|style="background-color:#fdfc8f|
|-
!11
|Edu Santa Fé 
|36
|Goiânia - GO
|"Poeira" 
|
|style="background-color:#fdfc8f|
|—
|—
|-
!12
|Tori Huang
|18
|Caxias - MA
|"Telegrama"
||
|style="background-color:#fdfc8f||—
|}

 Episódio 2: Audições às Cegas, Parte 2 (8 de outubro de 2015) 
Performances 
 "Torpedo" - Lulu Santos 

 Episódio 3: Audições às Cegas, Parte 3 (15 de outubro de 2015) 
Performances 
 "Sambo e Beijo" - Carlinhos Brown

 Episódio 4: Audições às Cegas, Parte 4 (22 de outubro de 2015) 
Performances 
 "Falando Sério" - Claudia Leitte

 Episódio 5: Audições às Cegas, Parte 5 (29 de outubro de 2015) 
Performances 
 "Tá Quente" - Michel Teló

 Episódios 6 e 7: Batalhas (5 e 11 de novembro de 2015) Legenda'''

Episódio 8: Rodada de Fogo (18 de novembro de 2015) 
Substituindo a fase de Tira-Teima, na Rodada de Fogo cada técnico escolhe quatro artistas para irem direto para a próxima fase, os outros se apresentam para conseguir as vagas restantes podendo ganhar o voto do público ou ser salvo pelo seu técnico.

Legenda

Episódio 9: Shows ao Vivo - Oitavas de Final, Parte 1 (26 de novembro de 2015) 
Performances 
 "Romaria" -  Michel Teló e Daniel

Episódio 10: Shows ao Vivo - Oitavas de Final, Parte 2 (3 de dezembro de 2015)

Episódio 11: Shows ao Vivo - Quartas de Final (10 de dezembro de 2015)

Episódio 12: Shows ao Vivo - Semifinal (17 de dezembro de 2015) 

Legenda

Episódio 13: Shows ao Vivo - Final (25 de dezembro de 2015) 
Legenda

Resultados 

Detalhes dos resultados

  Vencedor
  Finalista
  Artista foi escolhido pelo mentor(a) e passou automaticamente para a próxima fase
  Artista foi salvo(a) pelo público

  Artista foi salvo(a) pelo(a) mentor(a)
  Artista avançou para a final do programa
  Artista não se apresentou
  Artista foi eliminado(a)

Times 

  Time Brown
  Time Michel

  Time Lulu
  Time Claudia

Times 
Legenda

  – Vencedor(a)
  – Finalista
  – Eliminado(a) na semifinal
  – Eliminado(a) nas quartas de final
  – Eliminado(a) nas rodadas de apresentações ao vivo
  – Eliminado(a) na rodada de fogo
  – Pego por outro técnico na rodada de batalhas (nome riscado)
  – Eliminado(a) na rodada de batalhas

Audiência 
Os dados são divulgados pelo IBOPE. 

 Em 2015, cada ponto representava 67 mil domicílios em São Paulo.

Ligações externas 
 Site oficial

The Voice Brasil
2015 na televisão no Brasil